Clinton est une ville fantôme située dans le Comté de DeWitt, au Texas, aux États-Unis. Ce fut autrefois le siège du comté. Un bureau de poste y fut établi en 1849 et resta en fonction jusqu'à l'abandon de la ville en 1886.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des villes fantômes du Texas
 Histoire du Texas
 Géographie du Texas

Texas
Ville fantôme au Texas
Histoire du Texas